

Fumetti 
Fantasio (personaggio) — co-protagonista del fumetto Spirou e Fantasio

Mitologia 
Fantaso